Youyi Feng kan syfta på följande platser:

Mongoliet 

 K'uei-t'un Shan (berg i Mongoliet), 
 Youyi Feng (bergstopp i Mongoliet), 

Robotskapade Mongolietförgreningar